Esistono più comuni francesi con questo nome

 Morville – Manica
 Morville – Vosgi
 Morville-en-Beauce
 Morville-lès-Vic
 Morville-sur-Andelle
 Morville-sur-Nied
 Morville-sur-Seille